Canuto – nome proprio di persona italiano maschile
Giorgio Canuto – accademico ed esperantista italiano
Ignacio Canuto – calciatore argentino.